Barbacena ist der Name von:

 Barbacena, eine Stadt und ein Municipio im Bundesstaat Minas Gerais, Brasilien

 Barbacena (Elvas), Ort und ehemalige Gemeinde im Concelho de Elvas, Portugal

 Barbacena (Schiff), ein Frachtschiff